Селино — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Селино — деревня в Меленковском районе.

Вологодская область 
 Селино — деревня в Никольском сельском поселении Шекснинского района.
 Селино — деревня в Чёбсарском сельском поселении Шекснинского района.

Калужская область 
 Селино — деревня в Мосальском районе.

Кировская область 
 Селино — деревня в Кильмезском районе.

Костромская область 
 Селино — деревня в Межевском районе.

Курская область 
 Селино — село в Дмитриевском районе.

Московская область 
 Селино — деревня в Серпуховском районе.

Новгородская область 
 Селино — деревня в Боровичском районе.

Пермский край 
 Селино — деревня в Пермском районе.
 Селино — деревня в Усольском районе.

Тверская область 
 Селино — деревня в Андреапольском районе.
 Селино — деревня в Кувшиновском районе.
 Селино — деревня в Селижаровском районе.

Тульская область 
 Селино — деревня в Дубенском районе.

Ярославская область 
 Селино — деревня в Пошехонском районе.